Merklinghausen ist der Name folgender Orte:

 Merklinghausen (Attendorn), Stadtteil von Attendorn
 Merklinghausen (Bödefeld), Wüstung bei Bödefeld
 Merklinghausen (Hallenberg), Wüstung im südöstlichen Sauerland, jetzt zu Hallenberg
 Merklinghausen-Wiggeringhausen, Ortsteil von Erwitte